Viksjö distrikt kan syfta på:

Viksjö distrikt, Uppland
Viksjö distrikt, Ångermanland

Se även
Viksjö församling
Viksjö socken